Гном — многозначное слово.

 Гном — карлик, фантастическое существо в западно-европейской мифологии, обитающее в недрах земли и гор и охраняющее подземные сокровища и клады.
 Гном — фантастическое существо небольшого размера, описанное в магических и алхимических трактатах эпохи Возрождения. Понятие, как считается, впервые было введено Парацельсом.
 Гномы — раса из произведений Дж. Р. Р. Толкина.
 Гномы и Лепреконы — расы dwarves и gnomes соответственно в Плоском мире Терри Пратчетта.
 Гномы — вымершая эльфийская раса в мире TES.
 «Гномы» — компьютерная игра от SEK, изданная 1C.
 «Гномы» — эпизод «South Park».
 «Гном» — чешский фильм-комедия режиссёра Т. Ворела 2005 года.

Техника 
 «Гном» — подводный робот-разведчик ВМФ России.
 ОЦ-20 «Гном» — российский револьвер, разработанный ЦНИИ Точмаш в рамках темы ОКР «Удар».
 «Гном» — трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета разработки ФГУП «КБ машиностроения».
 БИЧ-9 «Гном» — планёр конструкции Б. И. Черановского.
 «Лада Гном» — микроавтомобиль производства АвтоВАЗ.
 6Г30 РГ-6 «Гном» — ручной револьверный гранатомёт, разработанный в ЦКИБ СОО.
 Gnome — ядерное испытание в США.
 «Гном» — авиационный двигатель, производившийся в России по лицензии «Société des Moteurs Gnome».
 ЭВМ «Гном» — бортовая авиационная ЭВМ на базе первой советской микросхемы Р12-2 («элемент Реймерова»).

См. также 
 Садовые гномики — украшения для садов в виде скульптур гномов.
 Гнома в литературе — нравоучение, изложенное в стихах или ритмической прозе.
 GNOME — среда рабочего стола для юникс-подобных операционных систем.
 Гном-Рон Юпитер — авиационный двигатель.
 Гномья сортировка — алгоритм сортировки.

Примечания